Die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2016 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Konzum Croatia Open Umag, in Kitzbühel die Generali Open  sowie in Washington, D.C. die Citi Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 500, während die anderen drei Turniere zur niedriger dotierten Kategorie ATP World Tour 250 gezählt wurden.

Der Titelverteidiger im Einzel war Dominic Thiem. Im Doppel waren Aljaksandr Bury und Denis Istomin im Vorjahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 92 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Saanen